Okręty US Navy o nazwie USS  "Downes":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Cassin. W służbie od 1915. Przekazany United States Coast Guard, złomowany w 1934.
 Drugi  był niszczycielem typu Mahan. W służbie w latach 1936-45.
 Trzeci  był fregatą typu Knox. W służbie w latach 1971-92.

Downes